Sadıqlı – centro abitato del distretto di Ağstafa, in Azerbaigian
 Sadıqlı – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian